Boelitz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Boelitz (1868–1959), deutscher evangelischer Pfarrer, Lokalhistoriker und Ehrenbürger seiner Heimatstadt Wesel
 Martin Boelitz (1874–1918), deutscher Schriftsteller
 Otto Boelitz (1876–1951), deutscher Pädagoge und Politiker (DVP, später CDU)

Siehe auch:
 Böhlitz
 Pölitz (Begriffsklärung)